Víctor Hugo Rivera (Arequipa, 11 de janeiro de 1967) é um árbitro de futebol peruano. É um árbitro FIFA desde 2001.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Peru
Naturais de Arequipa
Árbitros da Copa América de 2011